Feil ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Feil (* 1977), deutscher Regisseur
 Arnold Feil (1925–2019), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl Feil (1860–1924), deutscher Architekt und Baubeamter
 Ernst Feil (1932–2013), deutscher Theologe
 Eugen Feil (1879–1920), deutscher Beamter und Politiker
 Friederike Feil (* 1986), deutsche Hindernisläuferin und Ernährungswissenschaftlerin
 Georg Feil (* 1943), deutscher Filmproduzent und Autor
 Johann Feil (1896–1957), österreichischer SS-Oberführer
 Joseph Feil (1811–1862), österreichischer Historiker und Verwaltungsjurist
 Ludwig Feil (1910–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Manuel Feil (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Naomi Feil (* 1932), US-amerikanische Gerontologin und Schauspielerin
 Noah Feil (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Otto Feil (1894–1985), österreichischer Maler und Grafiker
 Peter Feil (1962–2018), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:

 Feyl
 Pfeil
 Feile (Begriffsklärung)